Blanje je naselje u općini Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Blanje je imalo 43 stanovnika.

Vanjske poveznice
 http://www.viljevo.hr/

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji